Даллес (Dulles) — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Аллен Даллес (1893—1969) — керівник американських секретних служб в Європі під час Другої світової війни
 Джон Фостер Даллес (1888—1959) — американський державний діяч, який займав пост державного секретаря при президенті Ейзенхауері.
 Евері Роберт Даллес (1918—2008) — американський кардинал і богослов. Син Джона Фостера Даллеса і племінник Аллена Даллеса.

Див. також 
 Аеропорт імені Джона Фостера Даллеса

Посилання